Flat Islands (Antarctica), een archipel van Antarctica
 Flat Islands (Bonavista Bay), een archipel voor de oostkust van het Canadese eiland Newfoundland
 Flat Islands (Placentia Bay), een archipel voor de zuidkust van het Canadese eiland Newfoundland

Zie ook 
 Flat Island (doorverwijspagina)